Cratere Douglass – cratere lunare
Cratere Douglass – cratere su Marte